QJ steht für:
 CR-Baureihe QJ, schwere Fracht-Dampflokomotiven der China Railway mit der Achsfolge 1′E1′
 Paramount Airways (Vereinigtes Königreich) (IATA-Code), britische Charterfluggesellschaft

Abkürzung